Hie est un nom qui peut désigner :
 hie, un outil dont on se sert pour battre et enfoncer des pavés, et qu’on appelle également demoiselle ou dame ;
 hie, un outil dont on se sert pour enfoncer en terre les pilotis, et qu’on appelle également mouton ;
 hie, en géorgien, une lettre archaïque de l'alphabet géorgien.

HIE est un sigle qui peut désigner :
 , une école d'ingénierie située à Hunan, en Chine.

HIE est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public situé dans le comté de Coos, au New Hampshire, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports